Пра́вдинский () — городской посёлок в Пуховичском районе Минской области Белоруссии. Центральный узел Руденской узкоколейной железной дороги

Посёлок основан в 1966 году.

История 
В 2013 году территория упразднённого Правдинского поссовета включена в состав городского посёлка Правдинский.

Население

См. также 
 Пуховичский район
 Правдинский поселковый Совет

Примечания

Ссылки 
 Все о г.п. Правдинский 
 Пуховичский райисполком

Городские посёлки Белоруссии
Населённые пункты Пуховичского района